Ржевки — деревня в Тямшанской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 26 км к западу от центра города Пскова и в 18 км к юго-западу от деревни Тямша.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района